XKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasabonika (OT) (Canada)